Ana María Janer Anglarill – religiosa spagnola, fondatrice delle Suore della Sacra Famiglia di Urgell, venerata come beata dalla Chiesa cattolica
 Alejandro Soler-Roig Janer – ex pilota automobilistico spagnolo
 Jaime Janer – ciclista spagnolo
 Maria de la Pau Janer – scrittrice spagnola